

Persone 
 Alice Matteucci – tennista italiana
 Amos Matteucci – lanciatore di giavellotto italiano
 Andrea Matteucci – criminale e serial killer italiano
 Antonio Matteucci – cardinale della Chiesa cattolica italiano
 Benvenuto Matteucci – arcivescovo cattolico italiano
 Carlo Matteucci – fisico, fisiologo e politico italiano
 Carlo Matteucci – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Domenico Matteucci – tiratore italiano
 Domenico Matteucci – sceneggiatore italiano
 Enzo Matteucci – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Fabrizio Matteucci – politico italiano
 Felice Matteucci – ingegnere italiano
 Francesco Matteucci – politico italiano
 Lionello Matteucci – politico italiano
 Luca Matteucci – cestista italiano
 Mauro Matteucci – fantino italiano
 Nicola Matteucci – politologo italiano
 Pellegrino Matteucci – esploratore e geografo italiano
 Raffaele Vittorio Matteucci – geologo e vulcanologo italiano
 Riccardo Matteucci - giocatore di baseball italiano
 Rosa Matteucci – scrittrice italiana
 Sergio Matteucci – attore, doppiatore e speaker italiano
 Sesto Matteucci – politico italiano
 Vittorio Matteucci – cantante e attore italiano

Altro 
 Matteucci – cognome italiano
 Classe Pellegrino Matteucci – classe della Regia Marina italiana
 Medaglia Matteucci – premio assegnato dall'Accademia nazionale delle scienze ai fisici
 Palazzo Matteucci – palazzo storico di Pisa
 Torre Matteucci – torre medievale di Fermo